Biesel ist der Name folgender Orte:
 Biesel (Mönchengladbach), ein Ortsteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen

Biesel ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Biesel (* 1962), politischer Beamter, Staatssekretär